Ars nova kan have flere betydninger:

 Ars nova – en stilistisk musikperiode i senmiddelalderen, først og fremmest i Frankrig
 Ars Nova Copenhagen – et københavnsk kor der har specialiseret sig i tidlig og ny vokalmusik